Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1971 bestod av 14 lag, och TPS vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1971 i Finland
Fotbollssäsongen 1971
1971